Türkiye Basketbol Ligi (TBL) (hr: Turska košarkaška liga) je najviši razred turskog košarkaškog natjecanja. Postoji i Türkiye 2. Basketbol Ligi, koja se sastoji od dvije divizije (A i B). Liga je osnovana 1966., tako što je zamijenila dotadašnje Tursko košarkaško prvenstvo (tur. Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası) između vodećih klubova iz Istanbula, Izmira i Ankare.

Prvaci i doprvaci

Klubovi po uspješnosti 

 stanje do sezone 2014./15.

Poveznice 
 Tursko košarkaško prvenstvo
 Euroliga
 Službena stranica 
 Službena stranica Turskog košarkaškog saveza
 ljestvice prvenstava i rezultati doigravanja 1966./67. - 
 rezultati ligaškog dijela 1983./84. - 

Nacionalna košarkaška natjecanja
Košarka u Turskoj